Яконское — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Входит в состав Тоншаловского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Тоншаловский поссовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Череповца — 6 км, до центра муниципального образования Тоншалово — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Ясная Поляна, Антоново, Солманское.

По переписи 2002 года население — 58 человек (27 мужчин, 31 женщина). Преобладающая национальность — русские (93 %).

Примечания

Ссылки 
 Яконское в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района